Новодворский () — польская фамилия.

 Новодворский, Андрей Осипович (1853—1882) — беллетрист.
 Новодворский, Бартоломей (1552—1625) — польский офицер, мальтийский кавалер.
 Новодворский В. — псевдоним писателя Сиповского В. В.
 
 Новодворский, Станислав (1873—1931) — польский политик и юрист, министр юстиции, мэр Варшавы.
 Новодворский, Франц Иосифович (1859—1924) — адвокат, политик, журналист, общественный деятель.



Топоним 
 Новодворский — посёлок, Касторенский район, Курская область, Россия

См. также 
 Новодворская (значения)
 Новодворский сельсовет
 Новодворское